gmina Białokrynica – dawna gmina wiejska, powiat podhajecki, województwo tarnopolskie
 gmina Białokrynica – dawna gmina wiejska, powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie

Zobacz też 
 Białokrynica